Спортинг може значити:

 ФК Спортинг Лисабон
 ФК Спортинг Хихон
 ФК Спортинг Брага.